«Последняя роза лета» () — стихотворение ирландского поэта Томаса Мура (1805), положенное на музыку композитором Джоном Стивенсоном и вошедшее в сборник Мура «Ирландские мелодии» (). Это была единственная песня в сборнике, предназначенная для женского голоса.

Эта песня пользовалась широкой популярностью не только в Англии, но и в различных странах Европы. Так, она была положена в основу мелодии, широко использованной в опере Фридриха фон Флотова «Марта» (1847), действие которой происходит в Англии. 

В том же году вариации на тему мелодии Стивенсона написал М. И. Глинка под названием «Вариации на шотландскую тему»; по предположению академика М. П. Алексеева, ошибка в названии, допущенная Глинкой, связана с тем, что мелодию Стивенсона он узнал через посредство А. И. Тургенева, переписавшего её в Эдинбурге в 1828 г. 

Что касается русского перевода стихотворения, то он впервые появился, как указывает М. П. Алексеев, в 1823 г. (под названием «Увядшая роза», пер. М. Васильевой), далее последовал перевод Ивана Крешева (1842) — оба, полагает М. П. Алексеев, сделаны с французского перевода Луизы Беллок. В 1895 г. перевод «Последней розы» был опубликован Александром Курсинским в сборнике стихов и переводов «Полутени». 

Вариации на тему песни написаны также Феликсом Мендельсоном и Генрихом Вильгельмом Эрнстом. Вариация Эрнста считается одним из сложнейших произведений для скрипки и входит в педагогический репертуар; по этому сочинению названа первая глава романа Бориса Евсеева «Романчик», герой которого говорит:

Этюд этот был страшно сложным, однако назывался возвышенно и сентиментально: «Последняя роза лета». Сочинил его немец Генрих Вильгельм Эрнст. Нравился мне этот этюд — безумно. Больше всего не давала покоя основная тема этюда. Эта тема проводилась приемом pizzicato, причем не привычной к этому приему правой рукой, а левой.Бенджамин Бриттен также написал музыку на этот текст, его перевод сделала на его мелодию Татьяна Сикорская.

Источники 

Стихотворения по алфавиту
Стихотворения Томаса Мура
Песни по алфавиту
Песни Ирландии
Стихотворения 1805 года